

Geografia 
Polonia
 Suchy Las – comune nel distretto di Poznań (Grande Polonia)

Repubblica Ceca
 Suchý – comune nel distretto di Blansko (Moravia Meridionale)
 Suchý Důl – comune nel distretto di Náchod (Hradec Králové)

Svizzera
 Suchy – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Persone

Suchý 
 Anton Suchý (1972) – ex calciatore slovacco
 Jan Suchý (1944-2021) – hockeista su ghiaccio ceco, fino al 1992 cecoslovacco
 Josef Suchý (1905-1984) – calciatore cecoslovacco
 Marek Suchý (1988) – calciatore ceco
 Radoslav Suchý (1976) – hockeista su ghiaccio slovacco